Portland Buckaroos ist der Name folgender Eishockeyfranchises aus den Vereinigten Staaten:

 Portland Buckaroos (1928–1941), das der Pacific Coast Hockey League zugehörige Franchise
 Portland Buckaroos (1960–1976), das unter anderem der Western Hockey League zugehörige Franchise